The Gumbo Pot — компіляція, презентована американським репером Celly Cel, видана лейблом Independent Music Network 31 жовтня 2006 р. Мастеринґ: Кен Лі. Реліз містить пісні різних виконавців із Заходу, Сходу, Півдня й Середнього Заходу США.

Список пісень 

 «Back Up» (Lil' Jon з участю Nitro) — 4:31
 «On tha Block» (Celly Cel) — 3:46
 «Straight Boss» (Crooked I) — 4:34
 «Luv It Man» (Billy Cook з участю Fat Pat та Mr. 3-2) — 4:09
 «Toast» (Devin the Dude з участю Twista та Fel) — 4:04
 «I Do» (Tech N9ne з участю Popper та Boy Big) — 3:46
 «From the Back» (Al Kapone) — 3:38
 «Brooklyn Nights» (Webbafied) — 3:00
 «Hoe's & Tramps» (Fiend з участю H-Hustla) — 3:35
 «Gimme My C» (Clover King Badge Busta) — 4:29
 «Frontline» (Cool Nutz) — 3:54
 «Boppers on da Floor» (SB з участю Lady Ace) — 4:16
 «Lets Get Thizzed» (Funk Daddy з участю Santo Valentino) — 4:07
 «Ak Ripper» (Juvenile з участю C-Note) — 3:02
 «Shakedown» (Trae з участю Anka Man та C-Note) — 4:11
 «State 2 State» (Hobo Tone з участю Hustlamade Bugz) — 3:07
 «I Got a Dolla» (Goodfella) — 3:43
 «Southside Reppin» (Young Meez з участю Dirty) — 4:05

Посилання 

 
Альбоми Celly Cel
Англомовні музичні альбоми